Эмма Линнеа Лундт (; ) — шведская футболистка, нападающая шведского женского клуба «Броммапойкарна» и женской сборной Швеции. До своего перехода в английский «Ливерпуль» в 2016 году, Лундт успела поиграть за целый ряд шведских клубов, а также норвежский «Квиннер».

Клубная карьера 
Начиная свою футбольную карьеру в юношеских командах «Викшьё», Лундт дебютировала в Дамаллсвенскане в возрасте 16 лет и в течение недолгого времени сменила несколько клубов. Она играла за «Хаммарбю» в 2006 году, «Юргорден» в 2007 году и АИК в 2008 году. В этот период своей карьеры Лундт не была профессиональной футболисткой и работала воспитательницей в детском саду. Лундт по окончании сезона 2012 года покинула клуб Дамаллсвенскана «Линчёпинг», вернувшись в АИК, с которым она подписала однолетний контракт. Она покинула АИК за три с половиной года до возвращения, отправившись на правах аренды в «Тюресо».

В январе 2016 года Лундт перешла в английский «Ливерпуль» из норвежского клуба «Квиннер», где провела вторую часть сезона 2015 года.

Лундт покинула «Ливерпуль», проведя в нём десять месяцев из двух лет, предусмотренных контрактом, вернувшись в Швецию, перейдя в клуб Дамаллсвенскана «Виттшё». В феврале 2017 года у неё был диагностирован рассеянный склероз, после того как она несколько лет страдала от усталости. Лундт продолжила свою футбольную карьеру и в августе 2019 года согласилась перейти в «Броммапойкарну», которая участвовала в борьбе за выживание в Элитэттан. Она подписала с этим клубом новый контракт на сезон 2020 года, когда её хорошая форма помогла «Броммапойкарне» сохранить своё место в дивизионе.

Карьера в сборной 

Лундт представляла различные молодёжные сборные Швеции и дебютировала за главную национальную команду в матче против Франции, состоявшемся в Амьене 8 февраля 2014 года. Она забила свой первый гол за сборную Швеции в ворота Северной Ирландии в отборочном матче чемпионата мира среди женщин 2015 года, прошедшем на стадионе Шемрок Парк в Портадауне в апреле 2014 года.

В мае 2015 года тренер сборной Швеции Пиа Сундхаге включила Лундт в состав команды на чемпионат мира по футболу среди женщин 2015, проходивший в Канаде.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Шведского футбольного союза
 
 Профиль на svenskfotboll.se
 Профиль на сайте АИКа
 

Футболистки Швеции
Игроки женской сборной Швеции по футболу
Игроки ЖФК «Юргорден»
Игроки ЖФК «Линчёпинг»
Игроки ЖФК «Тюресо»
Игроки ЖФК «Ливерпуль»
Игроки ЖФК «Лиллестрём»